Tiirasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tirholmen, ö, Nyland, 
 Tiirasaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Pullukka, ö, Kajanaland, Kehys-Kainuu, 
 Tiirasaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar